LTL est un sigle, qui signifie :
 logique temporelle linéaire, un champ de la logique mathématique ;
 Less than Truck Load, terme de Logistique, qui désigne un transport de marchandise palétisée, qui ne rempli pas, ou que  partiellement, un camion ou sa remorque. Antonyme de FTL: Full Truck Load.
 le groupe rock Les Temps Liquides ;
 la web-TV LaTéléLibre ;
  : langage de programmation.
LTL est un code, qui signifie :
 litas, la monnaie de la Lituanie jusqu'au , selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 aéroport de Lastourville, aéroport de Lastourville (Gabon), selon le code AITA des aéroports :
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Lastourville a pour code : FOOR ;
 , terme de logistique indiquant une charge inférieure à la capacité d'un camion. Le contraire est TL -  - Camion complet.

Code